James Lord – (1922-2009), scrittore statunitense
James Lord – bobbista statunitense
James Frank Lord (1948-2008) – politico statunitense